Willem Hamer sr. (1772-1858), Nederlands architect
 Willem Hamer jr. (1843-1913), Nederlands architect